Makwan Moloudzadeh (* 31. März 1986 im kurdischen Teil des Iran; † 4. Dezember 2007 in Kermānschāh) wurde am 7. Juni 2007 von der 1. Abteilung des Strafgerichts von Kermānschāh zum Tode verurteilt, weil er im Alter von 13 Jahren mit einem gleichaltrigen Jungen Analverkehr gehabt haben soll.

Die Hinrichtung erfolgte am 4. Dezember 2007 im Zentralgefängnis von Kermanschah. Das Todesurteil löste weltweit, unter anderem von Amnesty International, erhebliche Proteste aus, insbesondere weil Makwan Moloudzadeh zur Tatzeit auch nach iranischem Recht noch minderjährig war. Mahmud Haschemi Schahrudi hatte einen Hinrichtungsaufschub beantragt, der aber vom Gericht zurückgewiesen wurde.

Hingerichtete Person (Iran)
Hingerichtete Person (21. Jahrhundert)
Iraner
Geboren 1986
Gestorben 2007
Mann